Ellas McDaniel (né en 1928), plus connu sous le nom de Bo Diddley, guitariste, chanteur et compositeur américain de blues ;
 Etta McDaniel (1890-1946), actrice américaine ;
 Hattie McDaniel (1895-1952), actrice américaine ;
 James McDaniel (né en 1958), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Rudy McDaniel (né en 1956), bassiste américain de jazz ;
 Sam McDaniel (1886-1962), acteur américain ;
 Tiffany McDaniel (1985-), romancière, poétesse et artiste visuelle américaine ;
 Xavier McDaniel (1963-), joueur américain de basket-ball.
Patronyme anglais